Yongsheng ist ein häufiger chinesischer Ortsname. Er steht für:

 den Kreis Yongsheng der Stadt Lijiang in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Yongsheng;
 die Gemeinde Yongsheng (永胜乡) im Stadtbezirk Jinkouhe der Stadt Leshan in der Provinz Sichuan, siehe Yongsheng (Jinkouhe);
 die Gemeinde Yongsheng (永胜乡) im Stadtbezirk Shuangcheng der Stadt Harbin in der Provinz Heilongjiang, siehe Yongsheng (Shuangcheng);
 das Dorf Yongsheng (永胜村) der Großgemeinde Qianjin im Kreis Nenjiang der Provinz Heilongjiang, siehe Yongsheng (Qianjin);
 das Dorf Yongsheng (永胜村) der Großgemeinde Zhuaji im Kreis Fuyuan der Provinz Heilongjiang, siehe Yongsheng (Zhuaji).